McLaren MP4-21 — болид Формулы-1, разработанный Эдрианом Ньюи и построенный для участия в чемпионате  года. Ньюи покинул команду ещё до начала сезона, перейдя в Red Bull Racing, и не участвовал в доработке машины на тестах и по ходу сезона, что серьёзно сказалось на её результативности.

История 

Впервые болид был представлен публике на тестах в Барселоне 23 января 2006 года.

В начале сезона им управляли Кими Райкконен и Хуан Пабло Монтойя. После нескольких гонок стало ясно, что машина не столь конкурентоспособна, как её предшественница, McLaren MP4-20. Команда McLaren не выиграла ни одной гонки в сезоне 2006 года, впервые с  года. Лучшими результатами команды стали вторые места Райкконена в Австралии и Италии, Хуана Пабло Монтойи в Монако, и Педро де ла Росы в Венгрии.

После Гран-при США, Монтойя заявил, что он покинет Формулу-1 в конце сезона, чтобы гоняться за команду "Chip Ganassi" в американской гоночной серии NASCAR. Команда согласилась отпустить его, заменив тест-пилотом Педро де ла Росой в оставшихся гонках сезона.

Результаты в чемпионате 2006 года

Примечания

Ссылки 
 МР4-21: история рождения

Шасси McLaren Формулы-1